Блюдже́кинг () — способ подшучивания над владельцами мобильных телефонов, заключающийся в отправке на них посредством технологии Bluetooth анонимных сообщений, получаемых неожиданно и как бы «из ниоткуда». Используется в основном для развлечения и знакомства. Люди, занимающиеся блюджекингом, называют себя «блюджекерами».

Технически блюджекинг возможен благодаря тому, что некоторые телефоны по умолчанию позволяют отправлять сообщения через протокол Bluetooth на другие телефоны. «Блюджекеры» для размещения своих посланий на телефоне получателя часто используют контакты в телефонных книгах, где вместо имени или фамилии они размещают свои тексты.

История блюджекинга 

Автором блюджекинга считается сингапурец Адриан Чианг. В 2002 году он отправил через Bluetooth первое в мире сообщение. Адриан был в банке и от нечего делать искал с помощью своего мобильного телефона устройства со включенным модулем Bluetooth. Первым найденным устройством был телефон Nokia 7650, на который он отправил сообщение «Buy Ericsson» («Купите Ericsson»). Адриан Чианг назвал такое развлечение «bluejacking».

Впоследствии Адриан вместе со своим знакомым разработали для платформы Symbian UIQ программу SMan, которая стала первой в своём роде программой для блюджекинга.

До недавнего времени блюджекинг был весьма популярен, но сейчас увлечение им идет на спад.

Другие факты 
 Среди «блюджекеров» существует негласный свод правил, предписывающий уважительное отношение к «жертве».
 Помимо блюджекинга есть менее агрессивный способ использования технологии Bluetooth — блючакинг (), который является способом знакомства и общения посредством Bluetooth.

Примечания 

Bluetooth
Атаки и эксплойты
Хобби
Информационная безопасность